Ragonese se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Arturo Enrique Ragonese
 Ana María Ragonese